Tennes ist der Name von:

 einer Figur der griechischen Mythologie, siehe Tenes
 der griechische Name des phönizischen Königs von Sidon, Tabnit, siehe dazu Tennes (Sidon)